Kawatani ist der Familienname folgender Personen:

 Nagi Kawatani (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Takuzo Kawatani (1941–1995), japanischer Sänger und Schauspieler